B-VM i håndbold 1983 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 B-VM i håndbold 1983 (mænd)
 B-VM i håndbold 1983 (kvinder)